Serradilla del Llano kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Serradilla del Llano (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Serradilla del Llano (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar